Чо́повское сельское поселение — муниципальное образование в западной части Почепского района Брянской области. 

Административный центр — село Чопово.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём объединения дореформенного Чоповского сельсовета и частей Житнянского и Польниковского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Почепского района
Сельские поселения Брянской области